Гарлицкий () — польская фамилия.

Известные носители:

 Гарлицкий, Анджей (1935—2013) — польский историк и публицист.
 Гарлицкий, Лукаш (род. 1977) — польский актёр.
 Гарлицкий, Мариан (1908—2002) — польский врач, профессор, генерал, участник Второй мировой войны.
 Гарлицкий, Михаил Абрамович (1915—1971) — российский скрипач и музыкальный педагог.
 Гарлицкий, Пётр (род. 1945) — польский актёр.
 Гарлицкий, Януш (род. 1923) — польский писатель и журналист.